Ирвайн — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Ирвайн, Кристофер (более известен как Крис Джерико; род. 1970) — американский и канадский актёр, писатель, радиоведущий, рок-музыкант и рестлер.
 Ирвайн, Уилсон (1869—1936) — американский художник.
 Ирвайн, Эдди (род. 1965) — британский автогонщик «Формулы-1».

Топоним
 Ирвайн — город в Калифорнии.

См. также 
 Ирва
 Ирвин
 Ирвинг